La bataille de Biberach peut désigner :
 la bataille de Biberach (1796) ou le général Jean Victor Marie Moreau défait le corps de Baillet-Latour en 1796
 la bataille de Biberach (1800) ou le général Gouvion-Saint-Cyr défait le corps de Pál Kray

Homonymie de batailles